Der Studentenpfad ist ein Wanderweg, der die vier Universitätsstädte Göttingen, Kassel, Marburg und Gießen verbindet. Im 31 km langen Abschnitt von Göttingen nach Hann. Münden ist er identisch mit dem Europäischen Fernwanderweg E6. Von Hann. Münden führt er entlang der Fulda weiter nach Kassel. Weitere Stationen sind Wolfhagen, Waldeck, Bad Wildungen, Haina (Kloster), Marburg und Gießen.

Markierung und Wegführung 
Der Studentenpfad gehört zu den „Durchgangswanderstrecken“ der nordhessischen Wandervereine unter Federführung des Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatvereins und ist einheitlich durch ein weißes Andreaskreuz
 X 
und – soweit zweckmäßig – mit der Wegnummer „13“ (
 X13 
) als Wegzeichen markiert.

Die Wegführung wird ständig an die sich veränderten Verhältnisse angepasst, da lokale Wegabschnitte durch forstliche Maßnahmen, defekte Stege und Erdrutsche nicht mehr passierbar sind. Der tatsächlich markierte Verlauf stimmt darum in Einzelfällen nicht mit dem in Wanderkarten eingezeichneten Verlauf überein.

Die Wegelänge beträgt je nach Variante zwischen 240 und 253 Kilometer.

Stationen 
Orte und interessante geschichtliche und kulturelle Stätten, die der Studentenpfad berührt (unvollständig, von Nord nach Süd, Entfernungen geschätzt):

Siehe auch 
 Liste der Wanderwege in Deutschland

Quellen

Weblinks 
 Wandern Nordhessen

Fernwanderweg
Wanderweg in Hessen
Wanderweg in Niedersachsen
Mittelhessen
Nordhessen
Verkehr (Landkreis Göttingen)